Viljoen is een Zuid-Afrikaanse achternaam van Franse afkomst. De stamouders van het geslacht waren de gevluchte hugenoot François Villion en zijn vrouw Cornelia Campenaar uit Middelburg die in 1676 te Kaapstad trouwden. Viljoen kan verwijzen naar:

Personen
Ben Viljoen (1869-1917), Zuid-Afrikaans generaal
Constand Viljoen (1933–2020), Hoofd van de Zuid-Afrikaans Weermag, oud-politicus
Gerrit Viljoen (1926-2009), Zuid-Afrikaans politicus
Jan Viljoen (1812-1893), Zuid-Afrikaans militair en jager
Lettie Viljoen (1948), pseudoniem van de Zuid-Afrikaans schrijfster Ingrid Winterbach
Marais Viljoen (1915-2007), Zuid-Afrikaans president
Sunette Viljoen (1983), Zuid-Afrikaans atlete

Achternaam